Izaak Bolesławski (1919–1977) – szachista ukraiński
 Jerzy Bolesławski (ur. 1940) – działacz samorządowy
 Ryszard Bolesławski (1889–1937) – reżyser filmowy